Wang Tao (1967) – calciatore cinese
Wang Tao (1967) – tennistavolista cinese
Wang Tao (1970-2022) – calciatore cinese